Auris (gemeente), gemeente in Frankrijk
 Koninklijke Auris Groep, organisatie t.b.v. mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal
 Toyota Auris, een automodel van Toyota